Stethorrhagus är ett släkte av spindlar som beskrevs av Eugène Simon 1896. 

Stethorrhagus ingår i familjen flinkspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Flinkspindlar
Stethorrhagus